Фенько — украинская фамилия. Известные носители:
 Фенько, Александр Константинович — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Фенько, Елена Николаевна (1976—2013) — украинская баскетболистка.
 Фенько, Степан Григорьевич (1921—1990) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.